A Murrelektronik GmbH é uma empresa alemã situada na cidade de Oppenweiler, Alemanha. A Murrelektronik desenvolve, fabrica e vende produtos eletrônicos de automação. A empresa foi fundada em 1975 por Franz Hafner e se tornou uma empresa líder em automação nacional e internacional.

A empresa 
O centro de logística e a administração da Murrelektronik estão localizados nas sedes em Oppenweiler. Uma, das quatro instalações de produção está localizada também, em Oppenweiler. A Murrelektronik fabrica ainda em Stollberg (Alemanha), em Stod (República Checa) e em Xangai (China).

Filiais Internacionais 
A Murrelektronik oferece suporte a clientes em quase todos os países ao redor do mundo, com uma ampla rede de representante de vendas. A Murrelektronik possui 42 filiais e um amplo número de distribuidores em muitos países em todos os continentes.

Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Luxemburgo, Brasil, Bulgária, Chile, China, Dinamarca, Finlândia, França, Grã Bretanha, Índia, Itália, Canadá, Quênia, Croácia, Países Baixos, Noruega, Paquistão, Polônia, Portugal, Romênia, Suécia, Suíça, Cingapura, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, África do Sul, Coréia do Sul, Taiwan, Tailândia, República Checa, Turquia, Hungria, EUA, Emirados Árabes Unidos.

Distribuidor exclusivo para clientes finais no Estado de São Paulo ECL COMPONENTES PARA AUTOMAÇÂO LTDA

Produtos 

A Murrelektronik é uma fornecedora de sistemas para instalações de máquinas, do painel elétrico, via interface, até o campo entre controladores e sensores/atuadores. As quatro principais linhas são:

Peças eletrônicas para painéis de controle: fontes de alimentação, filtros e supressores, módulos de buffer e redundância, sistemas de seletividade, tecnologia de interface.

Interfaces: sistemas de entrada de cabos, sinaleiros, tomadas de painéis elétricos.

Tecnologia de conexão: cabos com conectores, sistemas distribuição.

Sistemas de I/O: módulos de rede compactos e sistemas modulares fieldbus.
MIC, a Murrelektronik oferece soluções sofisticadas para distribuição inteligente de energia

A Murrelektronik tem como foco especial criar sistemas a partir de componentes individuais. Com o lema “connectivity by Murrelektronik” (“conectividade pela Murrelektronik”), a empresa oferece expertise, soluções personalizadas e promove a comunicação sem interrupções entre os diferentes sistemas, interfaces e redes fieldbus.

Aplicações 

Os produtos da Murrelektronik são usados, principalmente, nas seguintes indústrias:-
Máquinas-Ferramentas – Indústria Automotiva – Construções e Instalações Industriais – Tecnologia de Montagem e Manuseio – Tecnologia de Logística e Transporte de Materiais – Indústria de Papel – Alimentos e Bebidas – Indústria Aeroportuária – Indústria Offshore – Engenharia Automotiva e muito mais.

Patrocínio 

A Murrelektronik apóia diversos projetos nacionais e internacionais. Por mais de 30 anos, a empresa é a principal patrocinadora do time local de handball, TV Oppenweiler, e apóia a organização não governamental sem fins lucrativos voltada às crianças, Casa do Zezinho, no Brasil. A empresa, regularmente, contribui com doações monetárias à creches, escolas e clubes próximos às suas filiais internacionais.

Links 

Site www.murrelektronik.com

eShop www.shop.murrelektronik.de

Lema “connectivity by Murrelektronik” www.we-are-connectivity.com

Aplicativo para o iTunes “Connectivy”: https://itunes.apple.com/de/app/connectivity/id603716823?mt=8

Aplicativo para o Android “Murr Katalog”: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.neusta.ms.murrelektronik

Aplicativo para o iTunes “Murr Katalog”: https://itunes.apple.com/de/app/murrelektronik/id485283655?mt=8.

Empresas